Кубок Кремля в мужском парном разряде в 2007 году проводится в 18-й раз. 16 команд сетки соревнования вновь разыграли титул в рамках международной серии тура ATP. Состав этой части приза была сформирована в два этапа: первые 14 альянсов были отобраны по рейтингу, а ещё два — по выбору организаторов.

Общая информация 
Лидерами посева в парном соревновании стали Даниэль Нестор и Ненад Зимонич (3-я и 5-я ракетки мира в тот период). Сеянные команды синхронно преодолели первый раунд, но в дальнейшем выиграли лишь один матч на всех. В титульной игре встретились альянсы Марат Сафин / Дмитрий Турсунов и Томаш Цибулец / Ловро Зовко, где россияне по итогам двух сетов праздновали победу. Другой чемпион турнира-2006 — Фабрис Санторо — в новом году на московский турнир не заявился.

Посев 

  Даниэль Нестор /  Ненад Зимонич (Четвертьфинал)
  Лукаш Длоуги /  Павел Визнер (Четвертьфинал)

<li>  Франтишек Чермак /  Леош Фридль (Полуфинал)
<li>  Оливер Марах /  Михал Мертиняк (Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 2007